2 cieki w Polsce:
 Wańkówka – potok, dopływ Olszanki (Olszanicy)
 Wańkówka – struga, dopływ Rogowskiej Strugi

Zobacz też 
 Wańkowa